ideogram w architekturze
 ideogram w języku
 ideogram w kartografii
 ideogram w parapsychologii